Депозитарная деятельность — финансовые услуги, связанные с хранением сертификатов ценных бумаг и/или учётом и переходом прав на ценные бумаги.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, называется депозитарием, либо «спецдепозитарием». Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учёту прав на ценные бумаги, именуется депонентом. Отношения между депонентом и депозитарием регулируются депозитарным договором (договором о счете депо).

Виды деятельности 
Депозитарий выполняет достаточно много операций, но среди них можно выделить следующие ключевые:
 Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг — ценные бумаги могут храниться в хранилище депозитария, возможно также ведение учёта ценных бумаг в нематериальном виде в виде записей в электронных реестрах.
 Услуги по учёту прав на ценные бумаги. Передача ценных бумаг на хранение депозитарию не означает переход к депозитарию прав собственности на данные ценные бумаги.
 Расчеты по сделкам с ценными бумагами — осуществление операций на биржевом и внебиржевом рынке.
 Услуги по выплате дивидендов — начисления и выплаты дивидендов, уплата налога на доход.
 Прочие услуги, включая кредитование ценными бумагами, осуществление сделок РЕПО, информационные услуги и другие.

Депозитарий обязан обеспечить сохранность ценных бумаг или прав на ценные бумаги и действовать исключительно в интересах депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами, управлять ими или совершать с ними какие-либо операции. В связи с тем, что находящиеся на хранении у депозитария ценные бумаги не являются его собственностью, на них не может быть обращено взыскание по его обязательствам. Депозитарную деятельность возможно совмещать с другими видами деятельности:
 брокерская деятельность;
 дилерская деятельность;
 деятельность по управлению ценными бумагами;
 деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).

Регулирование в России 
В России депозитарной деятельностью могут заниматься только юридические лица, получившие депозитарную лицензию в Банке России. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности выдаётся на неограниченный срок.

Одним из основных условий выдачи депозитарной лицензии является достаточная величина собственных средств — не менее 20 млн рублей. Кроме финансовых требований, необходимо иметь соответствующее техническое обеспечение и систему учёта, а также квалифицированный персонал, прошедший специальные экзамены. Правовую основу деятельности составляют соответственно:

См. также 
 Счёт депо
 Центральный депозитарий
 Специализированный депозитарий
 Торговый репозитарий
 Национальный расчетный депозитарий
 Депозитарный банк
 Депозитарная расписка

Примечания

Литература 
Письма Центрального Банка
 

Книги
 
 
 

Статьи

Ссылки 
 Официальный сайт ДКК 
 Официальный сайт НРД

Депозитарий